Bilgram ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Bilgram (1724–1803), deutscher Gürtlermeister, Mechaniker, Kunsthandwerker, Metallkünstler, Mechaniker, Instrumentenbauer und Zeichner
 Hedwig Bilgram (* 1933), deutsche Hochschullehrerin, Organistin und Cembalistin

Bilgram ist der Name folgender geografischer Orte:
 Bilgram, Kleinstadt in Indien